

Рагозіна — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Рагозіна — присілок, Ішимський район, Тюменська область